Revolutionsrat kann sich auf eine der folgenden Organisationen beziehen:

 Armed Forces Revolutionary Council (Ghana) von 1979
 Revolutionärer Kommandorat im Irak 1968–2003
 Oberster Islamischer Rat im Irak, ehemals Oberster Rat für die Islamische Revolution im Irak
 Islamischer Revolutionsrat im Iran
 Nationaler Übergangsrat in Libyen 2011–12
 Revolutionärer Kriegsrat in Sowjetrussland 1918–34
 Revolutionsrat (Thailand) von 1957–59

 Revolutionärer Rat der Demokratischen Republik Afghanistan (1978–92)
 Revolutionärer Kommandorat (Ägypten) von 1952–54 
 Revolutionsrat (Algerien) von 1965–76
 Revolutionsrat der Union in Birma 1962–74
 Nationaler Revolutionsrat in Burkina Faso
 Revolutionärer Kommandorat (Libyen) von 1969–77
 Conselho da Revolução in Portugal 1975–82
 Oberster Revolutionsrat in Somalia 1969–76